Godelmann steht für:
 Godelmann (Unternehmen), deutscher Baustoffhersteller (Beton)

Godelmann ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Godelmann (* 1952), deutscher Unternehmer 
 Gerlinde Godelmann (* 1967), Grafikerin und Illustratorin 
 Johann Georg Godelmann (1559–1611), deutscher Jurist, Diplomat und Hexentheoretiker, siehe Johann Georg Gödelmann